Alchemy:
 Alchemy — семейство микропроцессоров.
 Alchemy — компилятор C и C++ в ActionScript Virtual Machine (AVM2).
 Alchemy: Dire Straits Live — альбом британской рок-группы Dire Straits (1984).